Lennart Johansson, švedski hokejist, * 7. junij 1941, Sundsvall, Švedska, † 23. oktober 2010, Švedska.

Johansson je igral za kluba Östrands IF in Brynäs IF v švedski ligi, kjer je osvojil sedem naslovov državnega prvaka, v sezonah 1963/64, 1965/66, 1966/67, 1967/68, 1969/70, 1970/71 in 1971/72. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 1964, na katerih je osvojil srebrno medaljo. 

Po končani karieri je deloval kot hokejski trener, med letoma 1979 in 1980 ter 1981 in 1982 je bil trener kluba Brynäs IF.

Leta 2012 je bil sprejet v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln) 

|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Östrands IF
| Švedska liga
| 61/62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 62/63
|
| 21
| 11
| 11
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 63/64
|
| 20
| 18
| 7
| 25
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 64
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 64/65
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 65/66
|
| 21
|
|
|
|
|
|
| 7
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 66/67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 67/68
|
| 20
| 8
| 9
| 17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 68/69
|
| 19
| 7
| 12
| 19
|
| 6
|
|
| 0
| 1
| 1
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 69/70
|
| 28
| 4
| 8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 70/71
|
| 18
| 4
| 4
| 8
| -4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 71/72
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 185
| bgcolor="#7FFF00" | 52
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 105
| bgcolor="#7FFF00" | -4
| bgcolor="#7FFF00" | 28
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 0
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" | 1
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 0
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski centralni napadalci
Švedski hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki srebrnih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti Brynäs IF
Trenerji Brynäs IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih